The Dominion Northern Ontario Mens Provincial Championships 2012, turniej wyłaniający mistrzów Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 5-11 lutego 2012 w Sault Ste. Marie, na lodowisku Soo Curlers Association. Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2012.

W zawodach brało udział 12 drużyn grających Round Robin. Pokonując w finale Mike’a Jakubo tytuł mistrzowski obronił Brad Jacobs.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
11 lutego 2012; 19:30

Półfinał 
11 lutego 2012; 14:00

1-2 
10 lutego 2012; 19:30

3-4 
10 lutego 2012; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
5 lutego 2012; 14:30

Sesja 2. 
5 lutego 2012; 19:30

Sesja 3. 
6 lutego 2012; 14:00

Sesja 4. 
6 lutego 2012; 19:30

Sesja 5. 
7 lutego 2012; 14:00

Sesja 6. 
7 lutego 2012; 19:30

Sesja 7. 
8 lutego 2012; 14:00

Sesja 8. 
8 lutego 2012; 19:30

Sesja 9. 
9 lutego 2012; 14:00

Sesja 10. 
9 lutego 2012; 19:30

Sesja 11. 
10 lutego 2012; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Wyniki na playdowns.com 

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie